Директри́са (, від пізньолат. directrix — спрямовуюча)

 Директриса (в артилерії) — ділянка полігону — пряма лінія, за якою вимірюються дальність пострілів.
 Директриса — пряма лінія, що лежить в площині перерізу конічної поверхні і має таку властивість, що відношення відстаней від будь-якої точки кривої до найближчого фокусу та до цієї прямої є величина стала, і дорівнює ексцентриситету відповідної кривої.